Special Delivery (en français, livraison spéciale) peut-être :

Littérature 

 Special Delivery, le titre original anglais de Renaissance, un roman de Danielle Steel paru en 1998.

Musique

EP 

 Special Delivery, un EP de Michael Bublé sorti en 2010.

Album 

 Special Delivery, un album de Della Reese sorti en 1961 ;
 Special Delivery, le second album, sorti en 1978, du groupe de rock .38 Special ;

Chanson 

 Special Delivery, un titre de Cecil Gant sorti en avril 1946 ;
 Special Delivery, un titre de la chanteuse dominicaine Milly Quezada ;
 Special Delivery, l'un des morceaux de l'album Teaser d'Angela Bofill sorti en 1983 ;
 Special Delivery, un titre de l'album Conspiracy of One du groupe The Offspring sorti en 2000 ;
 Special Delivery, un titre du chanteur Fantan Mojah sorti en 2006.

Cinéma 

 , court-métrage muet américain avec Al St. John sorti en 1922 ;
 Special Delivery, le titre anglais d'un film muet américain L'As des PTT de Roscoe 'Fatty' Arbuckle avec Spec O'Donnell et sorti en 1927 ;
 Special Delivery, le titre anglais d'un film américain Dollars en cavale de Paul Wendkos avec Sorrell Booke et sorti en 1976 ;
 , le titre anglais de Livraison spéciale, un court-métrage d'animation canadien de 1978 ;
 Special Delivery, un film américain de Kenneth A. Carlson en 1999 avec Logan O'Brien sorti en 1999 ;
 Special Delivery, le titre anglais du film français C'est le bouquet ! de Jeanne Labrune avec Sandrine Kiberlain et sorti en 2002 ;
 Special Delivery, un court-métrage américain de Roy McDonald sorti en 2003 ;
 Special Delivery, un court-métrage britannique de Mark Townend sorti en 2003 ;
 Special Delivery, un court-métrage indien d'Alan Boardman sorti en 2007 ;
 Special Delivery, un film sud-coréen de Park Dae-min sorti en 2022.

Télévision

Téléfilm 

 Special Delivery, un téléfilm américano-canadien de Mark Jean diffusé en 2000 avec Jodelle Ferland ;
 Special Delivery, un téléfilm américain de Michael Scott diffusé en 2008.

Episode 

 Special Delivery, le titre original de Robot, toi-même, l'épisode huit de la première saison de la série Les Razmoket diffusé en 1991 ;
 Special Delivery, le titre original de l'épisode vingt-et-un de la septième saison de la série télévisée Beavis et Butt-Head ;
 Special Delivery, le titre original de La Relève, l'épisode quinze de la cinquième saison de la série Charmed ;
 Special Delivery, le titre original de Livraison spéciale, l'épisode deux de la quatrième saison de la série Blue Murder ;
 Special Delivery, le titre original de Le Seul choix, l'épisode vingt-deux de la sixième saison de la série La Vie avant tout ;
 Special Delivery, le titre original de Double enlèvement, l'épisode deux de la première saison de la série Kidnapped réalisé par Michael Dinner, diffusé en 2006.